Franz puede hacer referencia a lo siguiente:
 Franz (antagonista de South Park), personaje de South Park.
 Franz (cráter), cráter de la Luna.
 Franz (estrella), una estrella.
 Franz (nombre), un nombre propio alemán.